

Toponymie
en Pologne
la voïvodie de Mazovie
 Bromierzyk est un village situé dans la gmina de Kampinos, dans la Powiat de Varsovie-ouest
 Bromierzyk est un village situé dans la gmina de Staroźreby, dans la Powiat de Płock

Homonymie de localités